Санта-Колома-де-Сервельо (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Баш-Льобрегат. Занимает площадь 7,5 км². Население — 7931 человек (на 2011 год). В данном муниципалитете находится знаменитая Колония Гуэль, спланированная архитектором Антонио Гауди для богатейшего каталонского предпринимателя начала XX века Эусебио Гуэль. В Колонии Гуэль расположена Крипта Гауди, церковь, ставшая прототипом всемирно известного собора Святого Семейства в Барселоне.

Население

Примечания

Ссылки 
 
 Ayuntamiento de Santa Coloma de Cervelló
 Patrimonio histórico-artístico de Santa Coloma de Cervelló
 

Муниципалитеты Барселоны